
Termin -{I7}- ima više značenja.
 OR6A2, olfaktorni receptor
 Intel Core 7, čip računara